Warkworth kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Warkworth, Nya Zeeland, Auckland, Auckland,

Storbritannien 

 Warkworth, Northumberland, ort i England, 
 Warkworth, Northamptonshire, ort i England, 

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar